Molekulska formula -{CH3NO}- se može odnositi na:

 Formamid
 Oksaziridin